Sør-Trøndelag este o provincie din Norvegia.

Districte

Referințe 

Provincia Trøndelag